

Цзи 
 Цзисянь (Линьфэнь) (吉县) — уезд городского округа Линьфэнь провинции Шаньси (КНР)

Цзисянь 
 Цзисянь (Шуанъяшань) (集贤县) — уезд городского округа Шуанъяшань провинции Хэйлунцзян (КНР).

Примечания